Линху ( кит. хорошая лиса ) — китайская фамилия ( клан ). 

В эпоху династии Чжоу, военачальник Вэй Кэ (魏颗) добился много побед и получил в награду город Линху. Клан Линху считается потомками этого военачальника.

Известные Линху 
 Линху Чу , 令狐楚 (766 -837), уроженец провинции Шэньси, китайский писатель и общественный деятель времён династия Тан.( см.Linghu Chu )

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии